Kellergraben ist ein Gewässernamen:

 Kellergraben (Buchbach), rechter Zufluss des Buchbachs (rechter Oberlauf des Krettenbachs, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) vor Stierhofstätten, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kellergraben (Mühlenau), linker Zufluss der Mühlenau (zur Pinnau) in Rellingen und Ellerbek im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Kellergraben (Kleine Ohe), rechter Zufluss der Kleinen Ohe (zur Donau) bei Hilkering, Markt Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kellergraben (Latrischgraben), rechter Zufluss des Latrischgrabens (zum Landgraben, zum Kehrgraben, zum Kraichbach) bei Bad Langenbrücken, Gemeinde Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kellergraben (Mödinger Bach), rechter Zufluss des Mödinger Bachs (zum Vils Binnenvorfluter Nord, zur Vils, zur Donau) in Möding, Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kellergraben (Radmer Bach), rechter Zufluss des Radmer Bachs (zum Erzbach, zur Enns) vor Hieflau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark